Jorge López puede referirse a las siguientes personas:

 Jorge Lopez Paez, (1922-2017), novelista y cuentista mexicano;
 Jorge Julio López (1929-desparecido 2006), activista sindical argentino;
 Jorge López Ruiz (1935-2018), músico argentino;
 Jorge López Anaya (1936-2010), pintor y crítico de cine argentino;
 Jorge López Bain (1939-2020), ingeniero civil y político chileno;
 Jorge López Portillo Tostado (1959-), político mexicano;
 Jorge López Quiroga (1966-), arqueólogo español.
 Jorge López Sologaistoa, (1969-), defensor de los derechos humanos guatemalteco;
 Jorge López Ocampo, actor colombiano;
 Jorge López Marco «Tote» (1978-), futbolista español;
 Jorge López Montaña (1978-), futbolista español;
 Jorge López Caballero (1981-), futbolista colombiano;
 Jorge López Falcón (1972)-, ajedrecista uruguayo;
 Jorge López Astorga (1990-), actor chileno.